Taintor steht für:

 Taintor (Iowa), ein Ort im Mahaska County im US-Bundesstaat Iowa

Taintor ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Taintor († 1924), Hochstaplerin in Frankreich, Belgien und der Schweiz

Siehe auch:
 Tainter